Виоле́тта Ви́ллас (, настоящее имя Чесла́ва Мари́я Господа́рек, урождённая Це́сляк (); 10 июня 1938, Льеж — 5 декабря 2011, ) — польская певица и актриса, обладательница колоратурного сопрано. Её называли «голосом атомного века», «поющим тостом континента» и «польской Имой Сумак». Виллас исполняла песни на многих языках: польском, английском, французском, немецком, итальянском, русском, испанском и португальском.

Биография 
Виолетта Виллас родилась 10 июня 1938 года в Льеже, Бельгия, в семье шахтёра Болеслава Цесляка (1907—1960) и домохозяйки Жанны (1914—1985). Помимо Марии, в семье было ещё трое детей.

В 1948 году вся семья переехала в Польшу, в небольшой посёлок , где Виолетта начала учиться музыкальному искусству. В 1956 году поступила в Высшую государственную музыкальную школу в Щецине, где проучилась три года.

В декабре 1966 года Виллас стала первой певицей, когда-либо исполнявшей песни в отеле «» в городе Парадайз (Невада). За несколько лет она спела дуэтом с Фрэнком Синатрой, Полом Анкой, Барброй Стрейзанд, Шарлем Азнавуром, Сэмми Дэвисом-младшим, Эртой Китт и Дином Мартином.

Виолетта Виллас также много играла в театре. Её дебют в качестве актрисы состоялся в 1978 году, когда она появилась на сцене Гранд-театра в Лодзи в музыкальном спектакле Kochajmy się. С 1979 по 1988 год Виллас была задействована почти во всех спектаклях театра «Сирен» в Варшаве.

В феврале 2011 года певица заявила, что покидает сцену и тогда же была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Польша». За всё время своей музыкальной деятельности певица издала более 30 альбомов и исполнила около 50 песен.

Скончалась 5 декабря 2011 года в , Польша.

Личная жизнь 
Виолетта Виллас была замужем два раза:
 за лейтенантом Борисом Господареком (1954—1956; есть сын Кшиштоф)
 за бизнесменом и миллионером Тедом Ковальчиком (январь 1988—декабрь 1988)
Виллас вышла замуж за лейтенанта Бориса Господарека в 16 лет и родила ему сына Кшиштофа. Развод состоялся двумя годами позже — в сентябре 1956 года. Певица признавалась, что никогда не любила лейтенанта и вышла за него замуж только из-за давления со стороны своих родителей.

В 1987 году Виолетта Виллас познакомилась с бизнесменом и миллионером Тедом Ковальчиком, замуж за которого вышла 6 января 1988 года в Чикаго. Супруги не прожили и года — в декабре певица подала на развод. Она давала много интервью по этому поводу и в одном из них сказала: «Я совершила ошибку, которую быстро осознала».

Дискография

Студийные альбомы 
 1962 — Rendez-vous with Violetta Villas
 1966 — Violetta Villas
 1967 — Violetta Villas переиздание
 1968 — For you my darling
 1968 — About Love…
 1977 — There is no love without jealousy
 1985 — Las Vegas
 1986 — Violetta Villas переиздание
 1992 — The most beautiful Christmas carols
 1996 — Daddy 2
 1997 — Christmas carols
 1997 — Villas sings Christmas carols
 2001 — When Jesus Christus was born…
 2001 — Violetta Villas переиздание
 2001 — There is no love without jealousy переиздание
 2001 — For you my darling переиздание
 2003 — Valentine hits
 2004 — Christmas carols from heart
 2008 — To comfort the heart and warmth the soul
 2009 — The most beautiful Christmas carols переиздание

Компиляции 
 1980 — Old hits
 1987 — The greatest hits
 1992 — For you my darling
 1992 — The best of
 1995 — Violetta Villas — gold hits
 1996 — Gold hits
 1996 — Only to you
 1997 — I am what i am
 1998 — Platinum collection
 2000 — Gold hits
 2003 — To you, mother
 2003 — Magic memories
 2009 — From the Polish Radio archive
 2010 — 40 Violetta Villas songs

Синглы 
 1961 — «I don’t believe you»
 1961 — «Such a frost»
 1961 — «I don’t make it»
 1961 — «For you my darling»
 1961 — «Red Marianna»
 1961 — «Secret»
 1962 — «Get married, Johny!»
 1962 — «Cuckoo clock»
 1962 — «It speak maracas»
 1962 — «Look straight into my eyes»
 1962 — «When Allah goes»
 1962 — «Ali alo»
 1963 — «Fan»
 1964 — «To you, mother»
 1964 — «Joseph»
 1964 — «The love begins with a smile»
 1964 — «There is a time for love»
 1964 — «Is not»
 1978 — «For mum»
 1986 — «Mundial’86»
 1987 — «The pine from my dream»
 1987 — «Take me from Barcelona»
 1987 — «Everywhere you go»
 1987 — «The wild woman»

Гибкие пластинки 
 1962 — «Do you like to dance?»
 1964 — «There is a time for love»
 1964 — «Forty chesnut-trees»
 1964 — «Recalling Masuria»
 1965 — «Mamma»
 1965 — «I will travel to you»
 1965 — «To you, mother»
 1968 — «It’s raining in Zakopane»
 1970 — «I returned to you»
 1972 — «There is no love without jealousy»

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Льеже
Актрисы Польши
Певцы и певицы Польши
Исполнители Capitol Records
Актрисы театра Польши